Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1947/1948 — восьмой чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 26 декабря по 20 января в Москве.

Финал — 16 участниц. Порядок проведения: полуфиналы в Куйбышеве и Ленинграде; 6 победителей каждого полуфинала допускались в финал. Персонально приглашены: В. Борисенко, Е. Быкова, О. Рубцова и В. Чудова. Основная борьба велась между Е. Быковой и Л. Руденко. Проиграв партии 9-го и 10-го туров, Л. Руденко отстала; Быкова 2-й раз подряд стала чемпионкой страны — 12 очков (первой среди советских шахматисток ей присвоено звание кандидата в мастера спорта СССР). 2-е место заняла Руденко — 11½ очков, 3-е — Рубцова — 10.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1947 год в шахматах
1948 год в шахматах
Шахматные турниры в Москве
Декабрь 1947 года
Январь 1948 года
1947 год в Москве
1948 год в Москве
Спорт в России в 1947 году
Спорт в России в 1948 году
Чемпионаты СССР в 1948 году
Чемпионаты СССР в 1947 году